Соревнования по метанию копья среди мужчин на Олимпийских играх 1920 года в Антверпене прошли 15 августа 1920 года на Олимпийском стадионе.

В соревнованиях приняли участие 25 спортсменов из 12 стран. Весь пьедестал заняли спортсмены из Финляндии — Йоонас Мюуря, Урхо Пелтонен и Пааво Йоханссон.

Рекорды 
До начала Игр мировой и олимпийский рекорды были следующие:

Во время соревнований Йоонас Мюуря установил новый олимпийский рекорд — 65,78 м.

Медалисты

Соревнования

Ссылки 
 Результаты соревнований 

Метание копья на Олимпийских играх